Philip Doyle può riferirsi a:
 Philip Doyle (1964-), allenatore irlandese di rugby a 15
 Philip Doyle (1969-), giocatore statunitense di football americano
 Philip Doyle (1992-), canottiere irlandese